Cardiff peut désigner :

Toponymes 
 Cardiff, la capitale et la plus grande ville du pays de Galles, au Royaume-Uni
 Université de Cardiff, université
 Cardiff City Football Club, club de football
 Cardiff Blues, franchise de rugby à XV participant à la Celtic League
 Cardiff RFC, club de rugby à XV participant au championnat gallois
 Cardiff, une ville de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie
 Cardiff, une ville de Nouvelle-Zélande
 Cardiff, une ville de l'Ontario, au Canada
 Cardiff, un hameau de l'Alberta, au Canada
 Cardiff, une ville de l'Alabama, aux États-Unis
 Cardiff, une ville de l'Illinois, aux États-Unis
 Cardiff, une ville du Maryland, aux États-Unis

Patronymes 
 , musicien canadien ;
 , homme politique canadien ;
 , poète américain ;
 Jack Cardiff, directeur de la photographie et réalisateur britannique ;
 Janet Cardiff, artiste canadienne ;
 , joueur de hockey canadien ;
 Murray Cardiff, homme politique canadien ;
 Steve Cardiff, homme politique canadien.

Autres 
 , plusieurs navires de la Royal Navy

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme